Санта Исабел Силосостла има више значења:

 Општина Санта Исабел Силосостла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Исабел Силосостла (Санта Исабел Силосостла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику